Daniliuc ist der Familienname folgender Personen:

 Daniel-Edward Daniliuc (* 1999), österreichischer Fußballspieler
 Flavius Daniliuc (* 2001), österreichischer Fußballspieler